Bouw- en Houtbond NKV: voormalige Nederlandse bouwvakbond, lid van NKV
 Bouw- en Houtbond FNV: voormalige Nederlandse bouwvakbond, momenteel FNV Bouwen & Wonen, een sectorafdeling van de FNV.